Esta é uma lista de municípios da província espanhola de Huesca na comunidade autónoma de Aragão.

Huesca